Луру́-Одма́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південь від Парижа, 85 км на північ від Клермон-Феррана, 50 км на захід від Мулена.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2016 року Луру-Одман, Живарле i Має було об'єднано в новий муніципалітет О-Бокаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 123 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 263,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Луру-Одман на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Луру-Одман на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альє

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Альє